Това е списъкът с епизоди на анимето Naruto: Shippuden (Наруто: Шипууден; Наруто: Ураганни Хроники). Naruto: Shippuden (Наруто: Шипууден) е базирано по едноименната манга на Масаши Кишимото. Сериалът е продължение на Наруто – първата част на анимето, приключила до 220-и епизод. Към първата част има създадени три филма, а към тази – седем.

Сезон 1: 2007

Сезон 2: 2007/08

Сезон 3: 2008

Сезон 4: 2008

Сезон 5: 2008/09

Сезон 6: 2009

Сезон 7: 2010

Сезон 8: 2010

Сезон 9: 2010/11

Сезон 10: 2011

Сезон 11: 2011

Сезон 12: 2012

Сезон 13: 2012/13

Сезон 14: 2013

Сезон 15: 2013/14

Сезон 16: 2014

Филми 
{| class="wikitable" width="99%"
|- style="border-bottom:3px solid #CCCCFF"
! width="3%" | ЕП#
! Заглавие
! width="15%" | Първо излъчване
|-
|| 1 || „Наруто Ураганни Хроники: Филмът“ "Gekijōban NARUTO Shippūden" || 4 август 2007
|-
|| 2 || „Наруто Ураганни Хроники 2: Връзки“ "Gekijōban NARUTO Shippūden Kizuna" || 2 август 2008
|-
|| 3 || „Наруто Ураганни Хроники 3: Наследници на Огнената Воля“ "Gekijōban NARUTO Shippūden Hi no Ishi o Tsugu Mono" || 1 август 2009
|-
|| 4 || „Наруто Ураганни Хроники 4: Изгубената Кула“ "Gekijōban NARUTO Shippūden Za Rosuto Tawā" || 31 юли 2010
|-
|| 5 || „Наруто Ураганни Хроники 5: Кървавият Затвор“ "Gekijōban NARUTO Buraddo Purizun" || 30 юли 2011
|-
|| 6 || „Наруто Ураганни Хроники 6: Пътят на нинджата“ "Naruto the Movie: Road to Ninja" || 28 юли 2012
|-
|| 7 || „Последният филм на Наруто“ "The Last: Naruto the Movie" || 12 декември 2014

Ураганни хроники